Angel Rodriguez Mendizabal spanyol nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának játékvezetője lett.

Nemzetközi játékvezetés 
A Spanyol labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzést vezetett.

Európa-bajnokság 
Franciaországban volt az 1960-as labdarúgó-Európa-bajnokság. Az előselejtezőkben 1959. június 28-án Chorzówban, a Slaski Stadionban, 71 000 néző előtt, a Lengyelország–Spanyolország (2:4) mérkőzésen szolgálta játékvezetőként a labdarúgást. Vezetett mérkőzéseinek száma: 1.

Források 
 
 

Spanyol labdarúgó-játékvezetők